Splash  – classe velica del tipo "deriva"
 Splash  – strumento musicale
 Splash - Una sirena a Manhattan  – film del 1984
 Splash  – reality show del 2013
 Splash  – casa discografica fondata nel 1970 da Peppino di Capri
 Splash – singolo di MV Killa e Yung Snapp del 2021
 Splash – singolo del duo italiano Colapesce Dimartino del 2023